Marilena se poate referi la:
 
Marilena, oraș în statul Paraná (PR), Brazilia
filmul Marilena de la P7 al lui Cristian Nemescu
filmul Marilena al lui Mircea Daneliuc
numele de Marilena
cartea cu titlul: Marilene al lui Mircea Daneliuc